Ontmoetingskerk (Aardenburg)
 Ontmoetingskerk (Amersfoort)
 Ontmoetingskerk (Bergen op Zoom), een 20e-eeuwse kerk in Bergen op Zoom;
 Ontmoetingskerk (Delft);
 Ontmoetingskerk (Dordrecht);
 Ontmoetingskerk (Eefde);
 Ontmoetingskerk Ede-noord;
 Ontmoetingskerk Ede-zuid;
 Ontmoetingskerk (Eindhoven);
 Ontmoetingskerk (Enkhuizen);
 Ontmoetingskerk (Geersdijk);
 Ontmoetingskerk (Geleen);
 Ontmoetingskerk ('s-Gravendeel);
 Ontmoetingskerk (Kapelle);
 Ontmoetingskerk (Katwijk);
 Ontmoetingskerk (Middelburg)
 Ontmoetingskerk (Nieuwveen), een 19e-eeuwse kerk aan de Nieuwveense Kerkstraat in het Nederlandse Nieuwveen;
 Ontmoetingskerk (Nijmegen), een 20e-eeuwse kerk in de wijk Meijhorst;
 Ontmoetingskerk (Nunspeet)
 Ontmoetingskerk (Oud-Vossemeer)
 Ontmoetingskerk (Poortvliet), een gereformeerde kerk uit 1952;
 Ontmoetingskerk (Rotterdam);
 Ontmoetingskerk (Sappemeer), een vroeg-20e-eeuwse kerk aan de Noorderstraat in het Nederlandse Sappemeer;
 Ontmoetingskerk (Sleeuwijk);
 Ontmoetingskerk (Spijkenisse);
 Ontmoetingskerk (Valkenswaard)
 Ontmoetingskerk (Vriezenveen)
 Ontmoetingskerk (Waddinxveen)
 Ontmoetingskerk (Wilnis)
Ontmoetingskerk (Zevenaar)
 Onmoetingskerk (Zevenhuizen) in Zevenhuizen (ZH) 
 Ontmoetingskerk (Zuidlaren)